Drei Zimmer in Manhattan steht für:

 Drei Zimmer in Manhattan (Roman), Roman von Georges Simenon (1946)
 Drei Zimmer in Manhattan (Film), französischer Film von Marcel Carné (1965)